Pigasse est un patronyme porté notamment par :

 Albert Pigasse (1887-1985), fondateur de la collection Le Masque ; 
 Jean-Paul Pigasse (1939-), journaliste français ;
 Matthieu Pigasse (1968-), homme d'affaires français.

Homonymie de patronyme